Юссо́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Пуатьє, 20 км на південний захід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Юссо, Пріер i Ториньї-сюр-ле-Міньйон було об'єднано в новий муніципалітет Валь-дю-Міньон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 339 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 911,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Юссо на сайті французького Національного інституту географії

 Мерія муніципалітету Юссо
 [ Розташування муніципалітету Юссо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр